

Sigle 
 Electric Resistance Welding – saldatura a resistenza

Codici 
 erw – codice ISO 639-3 della lingua erokwanas